The end of the show (album), een album van The Cats uit 1979
The end of the show (single), een single van The Cats uit 1980 (voor het eerst opgenomen in 1972)